Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2017 de l’US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Contexte 
Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, leaders de la discipline en début de saison, ont perdu du terrain à la suite de leurs défaites prématurées à Roland-Garros et Wimbledon, dont ils étaient les tenants du titre. Mais leur triomphe à Montréal et Cincinnati les a remis sur le chemin de la victoire, glanant leur  et  Masters 1000 de l'année. Deux autres équipes se sont également révélées cette saison et semblent en pôle position pour s'imposer : Łukasz Kubot et Marcelo Melo, vainqueurs des Masters 1000 de Miami et de Madrid et invaincus sur gazon avec trois titres dont celui de Wimbledon, et Henri Kontinen et John Peers, numéros 1 de la discipline, sacrés à l'Open d'Australie.

Pendant le tournoi 
Łukasz Kubot et Marcelo Melo, titrés à Wimbledon sont sortis dès le  par Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, pourtant vainqueurs des tournois de Montréal et Cincinnati quelques semaines plus tôt, chutent, eux aussi, d'entrée contre les Néerlandais Robin Haase et Matwé Middelkoop.

Fabio Fognini, encore en lice en 1/8 de finale aux côtés de Simone Bolelli, est exclu du tournoi le 2 septembre pour avoir insulté l'arbitre lors de son match du  en simple.

Lauréats 
En double messieurs, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău remportent leur  ensemble en battant en finale Feliciano López et Marc López (6-4, 6-3). Il s'agit de leur  et  dans la discipline.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 
 

2017
US Open Double messieurs
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en août 2017
Tennis en septembre 2017
Sport aux États-Unis en août 2017
Sport aux États-Unis en septembre 2017
Sport à New York en 2017